Piacenza kan syfta på:

 Piacenza (geologi) – en geologisk tidsålder, under sen pliocen
 Piacenza Calcio – en italiensk fotbollsklubb
 Hertigdömet Parma och Piacenza – ett hertigdöme i Italien 1556-1802 och 1814-1860, efter 1748 formellt Hertigdömet Parma, Piacenza och Guastalla

Geografi

Italien 

 Piacenza (provins), provins, Emilia-Romagna, 
 Piacenza, Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza, 
 Piacenza-San Damiano Air Base, flygplats, Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza, 

Robotskapade Italienförgreningar